

Cinema 
Leave – film del 2011 diretto da Robert Celestino

Musica 
 Leave – traccia dell'album New Adventures in Hi-Fi degli R.E.M. del 1996
Leave – album di Stefanie Sun del 2002
 Leave – singolo di Sertab Erener del 2004, dall'album No Boundaries
Leave (Get Out) – singolo di JoJo del 2004, dall'album JoJo

Altri progetti